Jerzy Kwaśniewicz (1938–), harcmistrz
 Kazimierz Kwaśniewicz (1899-1979), harcerz, major Wojska Polskiego
 Krystyna Heska-Kwaśniewicz (1940–), literaturoznawca, harcmistrzyni
 Mieczysław Kwaśniewicz (1901-), harcerz, inżynier górnictwa
 Władysław Kwaśniewicz (1926–2004), socjolog
 Włodzimierz Kwaśniewicz (1947–), historyk, muzealnik